Slovo profylaxe (z řec. προφυλάσσω (profylassó), profylax – předsunutá hlídka) je užíváno v nejméně dvou různých významech.

Ve zdravotnictví 
Ve zdravotnictví se jedná o soubor činností a praktických opatření, které znamenají ochranu před určitou nemocí. Může se také jednat o soubor činností spojených s předcházením (prevencí) vzniku nových onemocnění. Mezi nejznámější preventivní zdravotní služby patří např. očkování nebo zdravotní prohlídky a celá řada diagnostických metod a specializovaných medicínských postupů. Ve stomatologii se pod profylaxí rozumí dodržování ústní hygieny.

V administrativě a kancelářské technice 
V oblasti techniky se obvykle jedná o preventivní kontroly a prohlídky kancelářské a výpočetní techniky. U počítačů se obvykle jedná především o jejich pravidelné čištění (odprášení) s důrazem na doprovodné kontroly nejvíce namáhaných součástí těchto přístrojů, které podle předchozích zkušeností mohou být nejčastějším zdrojem možných závad a poruch. V rámci profylaxe je obvykle vhodné provádět i drobnou údržbu přístrojů přímo na místě včetně provozních testů a funkčních zkoušek některých připojených zařízení (např. různé počítačové periferie - klávesnice, záložní zdroje napájení apod.). Tyto profylaxe jsou vhodné především tam, kde počítače i jiná kancelářská technika pracují v prostředí se zvýšenou prašností či s nároky na zvýšenou hygienu jejich provozu apod.

V energetice 
V oblasti energetiky se obvykle jedná o preventivní kontroly a čištění. Pro příklad může probíhat takto: rozvodna se odpojí od zdroje el. energie a veškeré zařízení se otře vlhkým hadříkem pro preventivní odstranění prachu. Zároveň se prohlédne, zda nevznikají jakékoliv anomálie (hřátí spojů, uvolnění přístrojů), při této příležitosti se mnohdy také provádí revize a měření na těchto zařízeních, které vyžadují vypnutý stav a za běžného provozu z důvodu omezení výroby nejsou možné.

Externí odkazy 
 Profylaktika v IT
 Očkování jako profylaxe
 Prevence a profylaxe infekcí

Technika
Zdravotnictví
Prevence